Agarista peut faire référence à:
 Agarista D. Don ex G. Don, 1834 : un genre de plantes de la famille des Ericaceae, représenté par diverses espèces d'arbres, arbustes ou arbrisseaux ;
 Agarista Leach, 1814 : un genre d'insectes lépidoptères de la famille de Noctuidae, représenté par une seule espèce.

Homonymie de genre en biologie